Haščák ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Haščák (* 1985), slowakischer Eishockeyspieler, Sohn von Oto
 Marcel Haščák (* 1987), slowakischer Eishockeyspieler
 Oto Haščák (* 1964), slowakischer Eishockeyspieler, Vater von Marek